Kong Chow Temple (Los Angeles), de daoïstische tempel van Kong Chow Benevolent Association of Los Angeles
Kong Chow Temple (San Francisco), een daoïstische tempel in San Francisco Chinatown